Il doppio del torneo di tennis Vadodara Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Myles Wakefield e Wesley Whitehouse che hanno battuto in finale Maks Mirny e Peter Tramacchi 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Maks Mirny /  Peter Tramacchi (finale)
 Sander Groen /  Oleg Ogorodov (semifinali)

 Petr Luxa /  Eyal Ran (primo turno)
 Massimo Ardinghi /  Mosè Navarra (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vadodara Challenger 1998